Un Cometa Mrkos és un nom genèric que designa diferents cometes descoberts per Antonín Mrkos:
 C/1947 Y1 (1948 II, 1948a)
 C/1952 H1 (1952 V, 1952c)
 C/1952 W1 (1953 II, 1952f)
 C/1955 L1 (1955 III, 1955e)
 C/1956 E1 (1956 III, 1956b)
 C/1957 P1 (1957 V, 1957d)
 C/1959 X1 (1959 IX, 1959j)

També pot fer referència al cometa periòdic:
 124P/Mrkos (124P/1991 F1, 1991 IV, 1991k, 124P/1995 S3)

Cometa Mrkos també podria referir-se als cometes que tenen Mrkos com a referència parcial:
 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková (45P/1948 X1, 1948 XII, 1948n, 45P/1954 C1, 1954 III, 1954a, 1964 VII, 1964d, 1969 V, 1969e, 1974 XVI, 1974f, 1980 I, 1980c, 1985 III, 1985c, 1990 XIV, 1990f)
 143P/Kowal-Mrkos (143P/1984 H1, 1984 X, 1984n, 143P/1984 JD, 1984 X, 1984n, 143P/2000 ET90)
 Cometa Mrkos-Honda, C/1953 G1 (1953 III, 1953a)
 Cometa Pajdušáková-Mrkos, C/1948 E1 (1948 V, 1948d)
 18D/Perrine-Mrkos, (18D/1896 X1, 1896 VII, 1896g, 18D/1909 P1, 1909 III, 1909b, 18D/1955 U1, 1955 VII, 1955i, 1962 I, 1961h, 1968 VIII, 1968h)

Cometes